Луминица Пишкоран (; 14 марта 1988) — румынская биатлонистка, бронзовая призёрка чемпионата Европы среди юниоров 2009 года. Чемпионка Европы в индивидуальной гонке (2015), призёрка чемпионата мира по летнему биатлону 2015 года в смешанной эстафете.

Биография 
Заниматься биатлоном Луминица начала в 10 лет. Одним из самых успешных в карьере румынской спортсменки стал 2009 год, за который Пишкоран успела стать бронзовой призёркой чемпионата Европы в эстафете среди юниоров, а также заняла третье место в смешанной эстафете на летнем чемпионате Европы среди юниоров в Оберхофе. На Чемпионате Европы 2015 выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке, опередив в том числе и будущую чемпионку мира в этой дисциплине Екатерину Юрлову, а также таких титулованных биатлонисток как Тина Бахман, Моника Хойниш и Кристина Гузик.

Кубок мира 
В Кубке мира Пишкоран дебютировала в сезоне 2010/2011 на этапе в шведском Эстерсунде. Лучшим результатом в сезоне для Луминицы стало 52-е место в гонке преследования в американском Преск-Айле. В следующем году Пишкоран смогла набрать свои первые очки в общий зачёт Кубка мира, став сначала 35-й в спринте на 5-м этапе в чешском городе Нове-Место-на-Мораве, а затем заняв 26-е место на 7-м этапе в норвежском Хольменколлене. В сезоне 2012/2013 румынская спортсменка лишь раз смогла попасть в очковую зону, заняв 39-е место в спринте в словенской Поклюке.

Дисквалификация сборной Румынии на чемпионате мира 2013 
После эстафетной гонки на чемпионате мира 2013, сборная Румынии была дисквалифицирована за прохождение Луминицей трех метров за пределами гоночной трассы. Поскольку чемпионат мира являлся помимо всего прочего и квалификационным турниром на Зимние Олимпийские игры 2014, Румыния не смогла выставить эстафетную команду в Сочи. Получив отказ на протест по этому решению, лидер сборной Румынии, Ева Тофалви, подвергла жесткой критике деятельность IBU и обвинила их в политике двойных стандартов.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 

Биатлонисты Румынии
Чемпионы Европы по биатлону